De UEFA Women's Cup 2007-08 was de zevende editie van de UEFA Women's Cup. 45 teams uit 44 landen deden mee dit seizoen.

Kwalificatie

Groep A1
Toernooi in Šiauliai, Litouwen

Groep A2
Toernooi in Klaksvík, Faeröer

Groep A3
Toernooi in Neulengbach, Oostenrijk

Groep A4
Toernooi in Osijek, Kroatië

Groep A5
Toernooi in Novo mesto, Slovenië

Groep A6
Toernooi in Skiponjat, Macedonië

Groep A7
Toernooi in Krasnoarmejsk, Rusland

Groep A8
Toernooi in Saloniki, Griekenland

Groep A9
Toernooi in Chisinau, Moldavië

Groep A10
Toernooi in Holon, Israël

Groepsfase

Groep B1
Toernooi in Londen, Engeland

Groep B2
Toernooi in Umeå), Zweden

Groep B3
Toernooi in Bierbeek, België

Groep B4
Toernooi in Lyon, Frankrijk

Kwartfinales 
De heenduels werden gespeeld op 14 & 15 november 2007 en de returns werden gespeeld op 21 & 22 november 2007.

|}

Halve finales 
De heenduels werden gespeeld op 29 en 30 maart 2008 en de returns werden gespeeld op 5 en 6 april 2008.

|}

Finale 
Het heenduel werd gespeeld op 17 mei 2008 en de return werd gespeeld op 24 mei 2008.

|}

Externe links
 seizoen 2007/08 op de UEFA website
 UEFA Women's Cup uitslagen op RSSSF

UEFA Women's Cup
Europacupvoetbal 2007/08